Fox — бренд телеканалов, принадлежащий компании Fox Networks Group, дочерней компании подразделения международных операций The Walt Disney Company. Бренд был включен в приобретение Disney 21st Century Fox в 2019 году. Он разделяет свое название с Fox Broadcasting Company, нерафинированной американской телесетью, принадлежащей Fox Corporation, которая была отделена от компании 21st Century Fox до продажи. За исключением канала в Турции, который фокусируется на оригинальных программах, международные каналы Fox обычно сосредоточены на синдицированных программах.

В рамках соглашения с Fox Corporation Disney постепенно откажется от бренда Fox к 2024 году; бренд будет по-прежнему сдаваться в аренду в рамках переходного этапа. По состоянию на 2022 год области, которые пострадали от прекращения выпуска бренда Fox, включали Латинскую Америку и Бразилию; с тех пор эти сети были перезапущены под брендом Star (стилизованным под ST★R).

Текущие каналы

Азия 
Fox Япония

Турция 

Fox (ранее TGRT) — турецкий канал, запущенный 24 февраля 2007 года.

Бельгия 
Fox — фламандский канал, запущенный 1 октября 2015 года.

Болгария 
Fox — болгарский канал, запущенный 15 октября 2012 года.

Финляндия 
Fox (ранее SuomiTV) — финский канал, запущенный в 2009 году.

Греция 
Fox — греческий канал, запущенный 1 октября 2012 года.

Ближний Восток и Северная Африка 
Fox — это ближневосточный и североафриканский канал, запущенный 1 марта 2011 года.

Нидерланды 
Fox, голландский канал, принадлежащий Eredivisie Media & Marketing, который на 51 % принадлежит The Walt Disney Company.

Польша 
Fox — польский канал, запущенный 6 ноября 2010 года.

Португалия 
Fox — португальский канал, запущенный в 2003 году.

Сербия 
Fox — сербский телеканал, запущенный 15 октября 2012 года. Ранее под названием Fox Televizija, которая была запущена 31 декабря 2006 года и транслирует все программы, ранее приобретенные греческой Antenna Group и стала Prva Srpska Televizija 20 сентября 2010 года.

Испания 
Fox — испанский канал, запущенный 30 июня 2002 года.

Бывшие каналы

Венгрия 
Fox — венгерский базовый кабельный телеканал, запущенный 4 февраля 2014 года. Канал был закрыт 30 апреля 2018 года, чтобы сосредоточиться на своем потоковом сервисе Fox+.

Италия 
Fox — итальянский канал, запущенный 31 июля 2003 года и закрытый 1 июля 2022 года.

Латинская Америка 
Fox Channel — латиноамериканский канал, запущенный 14 августа 1993 года. Он был перезапущен как Star Channel 22 февраля 2021 года.

Норвегия 
Fox — норвежский канал, запущенный 1 июля 2013 года. Канал закрылся 31 марта 2021 года, и большая часть его контента перешла на Disney+.

Германия, Австрия и Швейцария 
Fox — немецкий канал, запущенный 20 мая 2008 года. Канал закрылся 30 сентября 2021 года, и большая часть его контента переместила в центр контента Star на Disney+.

Азия 
 Fox Asia, канал закрылся в Юго-Восточной Азии и Гонконге 1 октября 2021 года и на Тайване 1 января 2022 года, причём большая часть его контента переместила в центр контента Star на Disney+ (для Сингапура, Гонконга и Тайваня) и Disney+ Hotstar (для региона Юго-Восточной Азии за пределами Сингапура).
 Fox Thailand
 Fox Philippines
 Fox Korea, в связи с продолжающимся расширением Star в 2020 году, «T.cast», лицензиар Fox в Корее, объявил, что перезапустит канал как Ch.NOW .
 Fox Taiwan, канал был переименован в Star World 1 января 2022 года.

Южная Африка 
Fox (ранее Fox Entertainment) — южноафриканский канал, запущенный 1 мая 2010 года и закрытый 1 октября 2021 года. Большая часть его контента будет перенесена на Disney+, который был запущен в Южной Африке 18 мая 2022 года.

Великобритания и Ирландия 
Fox (ранее FX289 и FX) — британский и ирландский канал, запущенный 12 января 2004 года. Канал закрылся 1 июля 2021 года, и большая часть его контента была перенесена в центр контента Star на Disney+.

Россия 
Fox (ранее Fox Crime) — российский телеканал, запущенный 5 марта 2008 года.

1 октября 2022 года телеканал прекратил вещание в России и был заменён телеканалом «Кинеко».

Примечания 

Телеканалы по алфавиту
Телеканалы, входящие в состав Walt Disney